Qian kan som auktorsförkortning betyda:

 Fanjun Qian
 Weijuan Qian
 Yi-yuan Qian

Robotskapade auktorsförkortningar